L'homogamie peut avoir trois sens en biologie :

 degré de ressemblance morphologique et/ou génotypique entre les individus qui s'accouplent.
 maturité sexuelle des mâles et des femelles en même temps.
 fleurs des astéracées dont les capitules sont composés de fleurs toutes, ou hermaphrodites, ou mâles, ou femelles (capitules homogames). Dans les capitules hétérogames, les fleurs du disque sont hermaphrodites ou mâles et celles de la périphérie femelles ou neutres par avortement.

Ressemblance 
Il peut y avoir une ressemblance (homogamie positive) ou une dissemblance (homogamie négative) entre partenaires sexuels.

Cela a un impact sur la constitution génétique de la population si les caractères des choix du partenaire (ce qui fait sa ressemblance par exemple la surdité) ont une base génétique.

Seuls les constitutions des gènes concernés (et non l'ensemble des gènes comme pour la consanguinité) seront modifiés. Elle peut être génotypique partielle et phénotypique partielle alors elle n'aura pas d'impact ou encore génotypique totale et phénotypique totale alors elle aura un impact tel que la fréquence des hétérozygotes soit en chute et celle des homozygotes en hausse.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Hétérogamie

Génétique des populations